Channing pode-se referir a:

Pessoas
Channing Tatum (ator)
Stockard Channing (atriz)

Localidades
Channing (Texas)

Desambiguação